Antti Suomela (né le  à Espoo en Finlande) est un joueur finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre pour les Marlies de Toronto dans la Ligue américaine de hockey (LAH).

Biographie

Carrière en club 
Formé au EPS, Suomela passe ses années juniors avec le Kiekko-Espoo puis le Espoo Blues. En 2015, il fait ses débuts professionnels avec les Blues en Liiga. En 2018, il remporte le trophée Veli-Pekka-Ketola, remit au joueur qui a marqué le plus de points dans la Liiga. Le , il signe un contrat d'un an avec les Sharks de San José, équipe de la LNH.

Internationale 
Suomela représente la Finlande au niveau international. Il est sélectionné pour son premier championnat du monde en 2018.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2009-2010|| Kiekko-Espoo U16|| Jr. C SM-sarja Q || 7|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || Kiekko-Espoo U16|| Jr. C I-divisioona || 12|| 7|| 5|| 12|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Kiekko-Espoo U18|| Jr. B SM-sarja Q || 3|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Kiekko-Espoo U16|| Jr. B I-divisioona || 17|| 6|| 3|| 9|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Espoo Blues II U18|| Jr. B SM-sarja Q || 10|| 3|| 11|| 14|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Espoo Blues U18|| Jr. B SM-sarja || 28|| 3|| 9|| 12|| 14|| 12|| 4|| 1|| 5|| 16
|-
| 2011-2012 || Espoo Blues II U18|| Jr. B I-divisioona || 5|| 5|| 3|| 8|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Espoo Blues U20|| Jr. A SM-liiga || 17|| 2|| 7|| 9|| 6|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013 || Espoo Blues U20 Akatemia|| Jr. A Mestis || 10|| 6|| 4|| 10|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Espoo Blues U20|| Jr. A SM-liiga || 40|| 11|| 17|| 28|| 36|| 11|| 1|| 5|| 6|| 6
|-
| 2013-2014|| Espoo Blues U20|| U20 Super Challenge || 5|| 2|| 1|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Espoo Blues U20|| Jr. A SM-liiga || 44|| 27|| 38|| 65|| 12|| 9|| 6|| 4|| 10|| 2
|-
| 2014-2015|| Espoo Blues U20|| Coupe du monde junior des clubs || 4|| 1|| 2|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Espoo Blues U20 || Jr. A SM-liiga || 6|| 5|| 7|| 12|| 2|| 9|| 3|| 8|| 11|| 8
|-
| 2015-2016 || Espoo Blues || Liiga || 52|| 13|| 13|| 26|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Espoo Blues || Ligue des champions || 4|| 1|| 0|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || JYP Jyväskylä || Liiga || 58|| 22|| 23|| 45|| 37|| 15|| 4|| 2|| 6|| 0
|-
| 2016-2017 || JYP Jyväskylä || Ligue des champions || 8|| 5|| 0|| 5|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || JYP Jyväskylä || Liiga || 59|| 21|| 39|| 60|| 6|| 6|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2017-2018 || JYP Jyväskylä || Ligue des champions || 12|| 3|| 3|| 6|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2018-2019 || Sharks de San José || LNH || 27||3||5||8||4||-||-||-||-||-
|- 
| 2018-2019 || Barracuda de San José || LAH || 47||6||14||20||14||2||0||1||1||0
|-
| 2019-2020 || Sharks de San José || LNH || 20|| 1|| 6|| 7|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Barracuda de San José || LAH || 14|| 5|| 4|| 9|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HIFK Helsinki || Liiga || 10 || 2 || 3 || 5 || 4 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Sharks de San José || LNH || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Barracuda de San José || LAH || 10 || 1 || 5 || 6 || 2 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Marlies de Toronto || LAH || 7 || 0 || 2 || 2 || 0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Marlies de Toronto || LAH || 48 || 14 || 12 || 26 || 10 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2022-2023 || IK Oskarshamn || SHL || 51 || 37 || 29 || 66 || 45 || 

| 51 || 4 || 11 || 15 || 8 || -|| -|| -|| -|| -

Internationale 

| 2016-2017 || align="left"|International || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left"| 
|-
| 2016-2017 || align="left"|Euro Hockey Tour || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2017-2018 || align="left"|International || 6 || 3 || 5 || 8 || 0 || align="left"| 
|-
| 2017-2018 || align="left"|Euro Hockey Tour || 3 || 2 || 2 || 4 || 0 || align="left"|  Médaille d'or
|-
| align="left"| 2018 || align="left"|Championnat du monde ||  4||1||0||1||0 || align="left"| Cinquième

Références 

Naissance à Espoo
Naissance en mars 1994
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur des Espoo Blues
Joueur du JYP Jyväskylä
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Sharks de San José
Joueur du Barracuda de San José
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur du HIFK
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Gagnant du trophée Veli-Pekka-Ketola